El Capulín kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 El Capulín, Ocuilan, 
 El Capulín, Tlacoachistlahuaca, 
 El Capulín, Xalatlaco, 
 El Capulín, Michoacán de Ocampo, 
 El Capulín, San Miguel Soyaltepec, 
 El Capulín, Chiconquiaco, 
 El Capulín, Acatepec, 
 El Capulín, Acambay de Ruíz Castañeda, 
 El Capulín, Villa Victoria, 
 El Capulín, Zacualpan, 
 El Capulín, Igualapa, 
 El Capulín, Tlaxiaco, 
 El Capulín, Chapulhuacán, 
 El Capulín, Querétaro Arteaga, 
 El Capulín, Ayutla de los Libres, 
 El Capulín, Tlacoapa, 
 El Capulín, Texcatepec, 
 El Capulín, Omitlán de Juárez, 
 El Capulín, Puebla, 

Robotskapade Mexikoförgreningar